Сент-Круа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 8 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 238 осіб у працездатному віці (15-64 років) 182 були активні, 56 — неактивні (показник активності 76,5%, у 1999 році було 77,5%). З 182 активних працювали 173 особи (90 чоловіків та 83 жінки), безробітних було 9 (5 чоловіків та 4 жінки). Серед 56 неактивних 25 осіб було учнями чи студентами, 21 — пенсіонером, 10 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 369,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн